Der William Hill  Grand Slam of Darts 2012 wurde vom 10. bis zum 18. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 26 Spielern der PDC waren auch sechs Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor, der allerdings im Achtelfinale mit 5:10 gegen den Niederländer Michael van Gerwen verlor.

Durch einen 16:14-Finalerfolg gegen seinen Landsmann Michael van Gerwen konnte der Niederländer Raymond van Barneveld das Turnier erstmals gewinnen.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor. Aufgrund drei aufeinanderfolgender Absagen in den Jahren 2007, 2008 und 2009 entschied sich die PDC dazu, den BDO-Weltmeister Martin Adams nicht mehr einzuladen.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 10. November 2012

2. Spieltag 11. November 2012

3. Spieltag 13. November 2012

Gruppe B 

1. Spieltag 10. November 2012

2. Spieltag 11. November 2012

3. Spieltag 13. November 2012

Gruppe C 

1. Spieltag 10. November 2012

2. Spieltag 11. November 2012

3. Spieltag 13. November 2012

Gruppe D 

1. Spieltag 10. November 2012

2. Spieltag 11. November 2012

3. Spieltag 13. November 2012

Gruppe E 

1. Spieltag 11. November 2012

2. Spieltag 12. November 2012

3. Spieltag 14. November 2012

Gruppe F 

1. Spieltag 11. November 2012

2. Spieltag 12. November 2012

3. Spieltag 14. November 2012

Gruppe G 

1. Spieltag 11. November 2012

2. Spieltag 12. November 2012

3. Spieltag 14. November 2012

Gruppe H 

1. Spieltag 10. November 2012

2. Spieltag 12. November 2012

3. Spieltag 14. November 2012

Finalrunde

Weblinks 
 Seite der PDC zum Event
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2012
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2012